Кален може да се отнася за:
 Кален – село в България, област Враца, община Мездра
 Кален – село в Република Македония, община Прилеп
 Кален – села в Индонезия (3), Полша (9)
 Кален – остров във Финландия
 Кален – връх в Норвегия

en:Kalen